Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2008. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Мијеркуреја Чуку (Румунија).

 се пласирала у Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Њукаслу (Аустралија).

 се пласирала у Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2008.
 Светско првенство у хокеју на леду 2008 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2008 — Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

Званични сајт

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Румунији
Хокеј на леду у Аустралији
Хокеј на леду у 2008.
Спорт у 2008.